Classe Canopus – classe di vascelli della Royal Navy

Classe Canopus – classe di navi da battaglia della Royal Navy